Anyagok
 Hab, folyékony vagy szilárd anyag
Filmek
 Hab, magyar romantikus vígjáték